Lovebox — четвёртый студийный альбом лондонского электронного дуэта Groove Armada. Пластинка вышла 21 января 2003 года,

Об альбоме 
Lovebox сочетает в себе разнообразные музыкальные стили, включая рок-музыку и хаус.

Композиция «Madder» попала в саундтрек видеоигры Rayman 3, став её открывающей музыкальной темой.

Список композиций 
 «Purple Haze» — 4:04
 «Groove Is On» — 4:18
 «Remember» — 5:31
 «Madder» — 5:22
 «Think Twice» — 5:59
 «The Final Shakedown» — 6:10
 «Be Careful What You Say» (UK Bonus Track) — 5:06
 «Hands of Time» — 4:22
 «Tuning In» — 5:12
 «Easy» — 5:52
 «Lovebox» — 5:41
 «But I Feel Good» — 5:18
 «Think Twice» (Tiefschwartz Remix) (Asia Bonus Track)

Бонус диск 
 «Chicago» (Live)
 «I See You Baby» (Fatboy Slim Remix)
 «Suntoucher» (Nextmen Submarine Remix)
 «Easy» (GA’s Shake Shake Remix)
 «Fairport 2»
 «But I Feel Good» (Audio Bullys Dr. Feelgood Mix)

Примечания 

Альбомы Groove Armada